«Манама Клаб» () — бахрейнский футбольный клуб из города Манама. Выступает в Премьер-лиге Бахрейна. Основан в 1946 году. Домашние матчи проводит на Бахрейнском национальном стадионе. Цвет команды — синий.

История 
Команда основана в 1946 году. С сезона 2006/07 команда беспрерывно играет в Премьер-лиге Бахрейна. В 2017 году команда выиграла Кубок короля Бахрейна и Суперкубок Бахрейна. В 2018 году клуб получил право выступать в Кубке АФК, где занял последнее место в своей группе.

Достижения 
 Обладатель Кубка короля Бахрейна: 2016/17
 Обладатель Суперкубка Бахрейна: 2017

Известные игроки 
В данный список включены футболисты выступавшие за национальную сборную Бахрейна в международных турнирах.

 Кубок Азии 2004
 Адель Аббас
 Хассан Аль-Мосави

 Кубок Азии 2015
 Ачраф Вахеед Аль-Сабаи

 Кубок Азии 2019
 Мохамед аль-Ромаихи

Главные тренеры 
 Маркос Фалопа (1983—1985)
 Нермин Хаджиахметович (2008)
 Мухаммад аль-Шамлан (2012—2013)
 Самим Чаммам (2013—2015)
 Шокри Бежауи (2015—2016)
 Микель Ольмо (2016)
 Мухаммад аль-Шамлан (2018—2019)
 Мохамед Мкашер (2019—2020)

Статистика

Примечания 

Футбольные клубы Бахрейна
Спорт в Манаме